Höchstetter steht für:
 Höchstetter (Patrizier), Patriziergeschlecht aus Augsburg

Höchstetter oder Hoechstetter ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Gustav Höchstetter (1816–1873), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Höchstetter, deutscher Müller und Politiker, MdL Bayern 
 Joseph Höchstetter (1700–nach 1758), deutscher Bildhauer
 Karl von Höchstetter (1847–1919), deutscher Jurist und Ministerialbeamter 
 Sophie Hoechstetter (1873–1943), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Wilhelm Höchstetter (1838–1907), deutscher evangelischer Kirchenrat und Heimatforscher

Siehe auch:
 Hochstetter
 Hochstätter
 Höchstädter
 Höchstätter
 Karin Hochstatter (* 1960), deutsche Bildhauerin und Medienkünstlerin